Hallesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hallesjö, sjö i Falkenbergs kommun,  (15,7 ha)
Lilla Hallesjön, Västergötland, sjö i Bollebygds kommun,  (1,6 ha)
Stora Hallesjön, Västergötland, sjö i Bollebygds kommun,  (10,1 ha)
Lilla Hallesjön, Dalsland, sjö i Färgelanda kommun,  (9,48 ha)
Stora Hallesjön, Dalsland, sjö i Färgelanda kommun,  (13,3 ha)

Se även
Hallsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn